

Patronyme 

 Emmanuel Kundé (1956-), footballeur camerounais ;
 Gregory Kunde (1954-), ténor américain d'opéra ;
 Karl-Heinz Kunde (1938_2018), coureur cycliste allemand ;
 Pierre Kunde (1995-), footballeur camerounais.

Autres 
 Kunde est un village dans la région de Khumbu au Népal.
 Groupe Kundè est un groupe de musique camerounais.

Voir aussi